Тату́:

 Тату () — то же, что и татуировка.
 «Тату» — российская поп-группа.
 Маркондес, Алтино, более известный как Тату — бразильский футболист.
 Николау Родриго Лима, более известный как Тату — бразильский футболист, игрок в мини-футбол.
 «Тату» — песня российской трэш-металл группы «Мастер».
 Родригес Тату — бразильский футболист.